L'unité urbaine de Luzarches-Viarmes est une unité urbaine française centrée sur les communes de Luzarches et de Viarmes.

Commune de l'unité urbaine

Notes et références 

Unité urbaine dans le Val-d'Oise